Pierre Rousseau (ou Rousseau de Toulouse ; 1716-1785), journaliste et auteur dramatique français
 
 Pierre Rousseau (1716-1797), architecte français

 Pierre Rousseau (ou Pierre II Rousseau ; 1751-1829), architecte français, fils du précédent
 Pierre-Joseph Rousseau (1797-1849), écrivain français
 Pierre Rousseau (1863-1912), chef-cuisiner du paquebot Titanic (« restaurant à la carte ») qui périt dans le naufrage ;
 Pierre Rousseau (ou Pierre Vellones ; 1889-1939), compositeur, peintre et médecin français
 Pierre Rousseau (1903-1991), illustrateur français
 Pierre Rousseau, (1905-1983), vulgarisateur en astronomie
 Pierre Rousseau (1932-2010), acteur français
 Pierre Rousseau, compositeur et membre du duo Paradis